Альваро Энрике Арсу Иригойен (; 14 марта 1946, Гватемала — 27 апреля 2018, там же) — гватемальский политик и бизнесмен, 32-й президент Гватемалы (1996-2000 гг.) и пятикратный мэр столицы. Главной заслугой его президентства является подписание мирного соглашения с партизанской группировкой «Гватемальское национальное революционное единство», что послужило завершением гражданской войны в стране, которая к тому моменту длилась 36 лет.

Биография 
Изучал социальные и юридические науки в университете Рафаэля Ландивара, в 1978 году возглавил Гватемальский туристический институт.

Был выбран мэром города Гватемалы пять раз: в 1982 году, но был лишён возможности вступления в должность из-за государственного переворота, в 1986 году, на этот раз отбыл на посту весь срок, в январе 2004 года; был повторно переизбран на третий срок в сентябре 2007 года, после набора 55 процентов голосов избирателей. Арсу был вновь избран в сентябре 2011 года на третий срок в качестве мэра столицы, начал исполнять обязанности с января 2012 года.

Смерть 
27 апреля 2018 года у Альваро случился сердечный приступ во время игры в гольф, он был доставлен в больницу, но спасти его не удалось. Скончался в возрасте 72 лет.

Примечания 

Президенты Гватемалы
Мэры городов Гватемалы
Предприниматели Гватемалы
Умершие от инфаркта миокарда